Leiochrides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Augener 1914. Leiochrides ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Leiochrides